Bellengreville puede referirse a: 

 Bellengreville, comuna francesa situada en Calvados.
 Bellengreville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.